Bill Ayres é um apresentador de rádio, diretor-executivo e co-fundador do World Hunger Year.

Em 1975, juntamente com Harry Chapin viram uma necessidade urgente de ajudar os empobrecidos com necessidades básicas, como comida. Eles começaram a World Hunger Year (WHY), uma organização com uma missão declarada para derrotar a fome através da caridade, usando os esforços de celebridades e líderes para ajudar a promover a causa. Ayres atuou como diretor executivo ate 1983. Ayres e Chapin acredita que as soluções para a fome e a pobreza são encontrados através de soluções de longo prazo, como o apoio às organizações de base comunitária que capacitam pessoas e construir auto-confiança.

Filantropos dos Estados Unidos